Rockwood (Illinois)
Rockwood (Michigan)
Rockwood (Pensilvânia)
Rockwood (Tennessee)
Ou ainda:
South Rockwood

Desambiguações de topônimos